Columbio, vecchio nome dell'elemento chimico Niobio
Columbio, municipalità delle Filippine nella Provincia di Sultan Kudarat